Александр Коротеев:
 Коротеев, Александр Владимирович (1980—2000) — российский военнослужащий, гвардии рядовой, участник Чеченской войны.
 Коротеев, Александр Вячеславович (род. 1992) — российский хоккеист, защитник.